Марина Кильман (; род. 31 января 1968 года в Дортмунде, ФРГ) — немецкая фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Трёхкратная чемпионка Германии, неоднократный призёр чемпионатов Европы.

Карьера 
С 4 лет начала тренироваться в клубе TSC Eintracht Dortmund, позднее перешла в клуб ERC Westfalen Dortmund. Тренировала её мать — Хайди Кильманн. Также занимался фигурным катанием её брат Свен. После 2-го места на юниорском чемпионате ФРГ 1979 года в паре с Оливером Дорендалем была второй и на взрослом чемпионате ФРГ. Затем Кильман перешла в одиночное катание и после 2-го места на чемпионате ФРГ попала в сборную страны. Первый успех пришёл на чемпионате Европы в Ленинграде в 1990 году, когда после неудачных фигур, где она была лишь 8-й, Кильманн блеснула в произвольной программе, заняв 2-е место, и в итоге получила бронзу. Вошло в историю рукопожатие на пьедестале Кильманн и чемпионки Европы Э. Гроссманн (ГДР) на последнем чемпионате, где ФРГ и ГДР участвовали как отдельные страны, полным ходом готовящиеся к Объединению. Наибольшего успеха добилась в 1992 году на чемпионате Европы, когда после двух падений в произвольной программе сумела выполнить 4 тройных прыжка (в том числе тройной лутц). В дальнейшем карьера Кильманн пошла на спад. В 1994 году на чемпионате Европы она была 9-й, уступив К. Витт и не попала на Олимпиаду-94. После 13-го места на чемпионате мира-1995 покинула любительский спорт и участвовала в шоу «Холидей он айс».

Каталась в спортивном, атлетичном стиле, владела пятью тройными прыжками, уникальным каскадом из шести прыжков: двойной аксель — риттбергер — риттбергер — двойной риттбергер — риттбергер — двойной риттбергер.

В 1987-90 гг. участвовала также в чемпионатах Европы и мира по фигурному катании на роликовых коньках, где занимала призовые места.

С 2005 года стала тренером, получив лицензию Немецкого союза конькобежцев. Занимается общественной деятельностью.

Результаты

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — одиночное катание (женщины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1992 — одиночное катание (женщины)

Примечания

Ссылки 
Профиль М.Кильманн

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1988 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы Универсиады по фигурному катанию